John McEnroe e Mary Carillo hanno battuto in finale Iván Molina e Florența Mihai 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1977